И́горь Ба́ринов:
 Баринов, Игорь (род. 1994) — латвийский футболист, защитник.
 Баринов, Игорь Вячеславович (род. 1968) — руководитель Федерального агентства по делам национальностей, полковник в отставке.